«Noblesse oblige» [нобле́с обли́ж] — французский фразеологизм, означающий . Переносный смысл — «честь обязывает» или «положение обязывает» — власть и престиж накладывают известную ответственность.

Впервые зафиксировано в произведении Бальзака «Лилия долин» в 1835 году. Уже в 1837  году вышло за пределы Франции, будучи отмечено и в англоязычной переписке. В языковом контексте обычно цитируется по-французски, но на немецкий язык калькируется: . По правилам фонетики французского языка правильное произношение нобле́с обли́ж. Особое внимание следует обратить на ударение, которое во французском языке одноместное (то есть всё время падает на один и тот же слог — последний).

Ссылки 
 

Фразеологизмы
Французские фразы
Дворянство